Scarborough kan have flere betydninger:

 Scarborough (distrikt)
 Scarborough (North Yorkshire) - by i Scarborough-distriktet, North Yorkshire, England
 Scarborough (Canada)
 Scarborough (Maine), USA

Se også 
 Scarborough Fair - flertydig